John O’Neill (1740–1798) – irlandzki arystokrata i polityk, 1. wicehrabia O’Neill
 John O’Neill (1780–1855) – irlandzki arystokrata i polityk, 3. wicehrabia O’Neill
 John O’Neill (1935–2012) – irlandzki piłkarz 
 John O’Neill (ur. 1958) – północnoirlandzki piłkarz 
 John O’Neill (ur. 1974) – szkocki piłkarz

Zobacz też 
 John O’Neil